Bojna može značiti:

 Bojna (vojna jedinica)
 Bojna (Glina), selo kod Gline
 Bojna (rijeka), rijeka na Banovini
 Bosanska Bojna, naselje u BiH